Jolanta Jackowska-Czop − polska aktorka
 Jolanta Jackowska − polska kostiumolog